Patinação sobre rodas
 Patinagem no gelo
 Patinação artística no gelo
 Patinação de velocidade no gelo

Ver também 
 Patins
 Patins em linha

Desambiguações de esportes